Affre ist der Familienname folgender Personen:

 Agustarello Affre (1858–1931), französischer Opernsänger (Tenor)
 Denis Auguste Affre (1793–1848), französischer Geistlicher, Erzbischof von Paris